Racines – comune francese
 Racines – comune Italiano
 Valle di Racines – valle dell'Alto Adige